

Astronomia 
 494 Virtus – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Virtus – località castiglianoleonese nella comarca di Merindades, in Spagna

Linguistica 
 Virtus – parola latina che significa “virtù”

Mitologia 
Virtus – dea romana del coraggio e del valore militare

Sport 
È una parola usata nella ragione sociale di svariate società sportive:

Italia
 Società di Educazione Fisica Virtus – storica polisportiva bolognese che conta diverse sezioni, tra le quali:
 Virtus Atletica Bologna – sezione di atletica leggera
 Virtus Pallacanestro Bologna – sezione cestistica maschile
 Virtus Pallacanestro Bologna – sezione cestistica femminile
 Virtus Pallavolo Bologna – sezione pallavolistica
 Virtus Cassino – società cestistica 
 Virtus Francavilla Calcio – società calcistica
 Pallacanestro Virtus Roma – società cestistica
 Virtus Siena – società cestistica
 L.R. Vicenza Virtus – società calcistica
 Virtus Entella – società calcistica

San Marino
 Associazione Calcio Virtus – società calcistica di Acquaviva

Storia 
Virtus – qualità del vir nella società romana

Pagine correlate
 Virtù (disambigua)
 Virtus Basket